Унтергрисбах () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 6122 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 73,60 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии